|-
|(89751)||2002 AM26|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,091|| align=right|15,14|| align=right|4,409||MBA||11. januar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89752)||2002 AX32|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,190|| align=right|5,07|| align=right|3,641||MBA||12. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89753)||2002 AO34|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,029|| align=right|10,12|| align=right|5,432||MBA||10. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89754)||2002 AT36|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,176|| align=right|4,68|| align=right|3,674||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89755)||2002 AJ39|| align=right|16,3|| align=right|2,579|| align=right|0,150|| align=right|14,38|| align=right|4,141||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89756)||2002 AE54|| align=right|14,7|| align=right|3,117|| align=right|0,190|| align=right|3,47|| align=right|5,502||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89757)||2002 AW54|| align=right|15,4|| align=right|2,899|| align=right|0,130|| align=right|6,94|| align=right|4,936||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89758)||2002 AX54|| align=right|17,0|| align=right|2,389|| align=right|0,203|| align=right|0,51|| align=right|3,693||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89759)||2002 AF56|| align=right|15,9|| align=right|2,781|| align=right|0,029|| align=right|1,17|| align=right|4,638||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89760)||2002 AZ56|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,051|| align=right|6,89|| align=right|4,522||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89761)||2002 AA59|| align=right|15,0|| align=right|2,367|| align=right|0,223|| align=right|2,96|| align=right|3,641||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89762)||2002 AM60|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,191|| align=right|1,37|| align=right|3,675||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89763)||2002 AY60|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,155|| align=right|4,91|| align=right|3,559||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89764)||2002 AW61|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,109|| align=right|12,53|| align=right|4,139||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89765)||2002 AA62|| align=right|15,1|| align=right|2,908|| align=right|0,121|| align=right|11,13|| align=right|4,959||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89766)||2002 AO62|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,284|| align=right|5,57|| align=right|3,473||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89767)||2002 AF71|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,211|| align=right|1,92|| align=right|3,707||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89768)||2002 AU71|| align=right|16,7|| align=right|2,396|| align=right|0,230|| align=right|1,49|| align=right|3,707||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89769)||2002 AQ73|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,236|| align=right|0,75|| align=right|3,534||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89770)||2002 AX81|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,123|| align=right|7,97|| align=right|3,520||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89771)||2002 AD82|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,216|| align=right|15,06|| align=right|4,159||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89772)||2002 AT82|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,118|| align=right|15,89|| align=right|4,148||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89773)||2002 AJ84|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,256|| align=right|15,38|| align=right|5,752||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89774)||2002 AZ88|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,128|| align=right|9,61|| align=right|5,376||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89775)||2002 AJ90|| align=right|15,6|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|5,24|| align=right|4,082||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89776)||2002 AL90|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,311|| align=right|20,38|| align=right|3,597||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89777)||2002 AR90|| align=right|13,8|| align=right|3,139|| align=right|0,075|| align=right|20,85|| align=right|5,562||MBA||12. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89778)||2002 AK94|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,164|| align=right|12,18|| align=right|4,317||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89779)||2002 AO97|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,017|| align=right|5,77|| align=right|4,627||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89780)||2002 AY100|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,183|| align=right|3,20|| align=right|3,650||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89781)||2002 AT105|| align=right|17,3|| align=right|2,308|| align=right|0,258|| align=right|0,74|| align=right|3,507||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89782)||2002 AM108|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,066|| align=right|13,45|| align=right|5,480||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89783)||2002 AT109|| align=right|14,5|| align=right|3,001|| align=right|0,086|| align=right|12,58|| align=right|5,197||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89784)||2002 AZ109|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,204|| align=right|12,93|| align=right|4,137||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89785)||2002 AB110|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,163|| align=right|11,24|| align=right|5,276||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89786)||2002 AA112|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,206|| align=right|4,60|| align=right|4,292||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89787)||2002 AB112|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,195|| align=right|1,45|| align=right|3,699||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89788)||2002 AE115|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,173|| align=right|16,53|| align=right|5,544||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89789)||2002 AJ116|| align=right|15,1|| align=right|3,128|| align=right|0,047|| align=right|4,77|| align=right|5,532||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89790)||2002 AD117|| align=right|14,1|| align=right|3,041|| align=right|0,122|| align=right|9,27|| align=right|5,302||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89791)||2002 AG118|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,251|| align=right|6,33|| align=right|3,578||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89792)||2002 AP120|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,075|| align=right|9,89|| align=right|5,354||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89793)||2002 AJ121|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,109|| align=right|2,33|| align=right|5,751||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89794)||2002 AB125|| align=right|13,8|| align=right|3,133|| align=right|0,207|| align=right|16,53|| align=right|5,544||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89795)||2002 AO126|| align=right|16,0|| align=right|2,869|| align=right|0,050|| align=right|1,41|| align=right|4,858||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89796)||2002 AT130|| align=right|14,3|| align=right|3,157|| align=right|0,144|| align=right|6,15|| align=right|5,609||MBA||12. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89797)||2002 AW133|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,041|| align=right|3,68|| align=right|4,092||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89798)||2002 AK137|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,112|| align=right|6,87|| align=right|3,693||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89799)||2002 AS144|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,145|| align=right|13,81|| align=right|4,547||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89800)||2002 AW148|| align=right|13,9|| align=right|2,951|| align=right|0,099|| align=right|13,32|| align=right|5,068||MBA||11. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89801)||2002 AM151|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,141|| align=right|4,06|| align=right|4,508||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89802)||2002 AC155|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,247|| align=right|3,32|| align=right|3,706||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89803)||2002 AD155|| align=right|14,0|| align=right|3,221|| align=right|0,083|| align=right|4,72|| align=right|5,779||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89804)||2002 AO157|| align=right|13,7|| align=right|3,224|| align=right|0,092|| align=right|5,50|| align=right|5,788||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89805)||2002 AM159|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,185|| align=right|28,77|| align=right|5,653||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89806)||2002 AL160|| align=right|14,8|| align=right|3,245|| align=right|0,091|| align=right|13,49|| align=right|5,845||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89807)||2002 AY160|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,203|| align=right|8,64|| align=right|3,808||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89808)||2002 AC162|| align=right|15,1|| align=right|3,270|| align=right|0,077|| align=right|0,86|| align=right|5,912||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89809)||2002 AM166|| align=right|14,6|| align=right|2,912|| align=right|0,063|| align=right|1,04|| align=right|4,969||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89810)||2002 AF170|| align=right|16,7|| align=right|2,351|| align=right|0,235|| align=right|2,72|| align=right|3,603||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89811)||2002 AH176|| align=right|14,8|| align=right|3,111|| align=right|0,110|| align=right|9,43|| align=right|5,487||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89812)||2002 AK178|| align=right|14,5|| align=right|2,948|| align=right|0,070|| align=right|2,07|| align=right|5,062||MBA||14. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89813)||2002 AR181|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,088|| align=right|12,32|| align=right|4,132||MBA||5. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89814)||2002 AX181|| align=right|15,0|| align=right|2,532|| align=right|0,167|| align=right|11,13|| align=right|4,029||MBA||5. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89815)||2002 AB186|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,067|| align=right|8,58|| align=right|5,304||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89816)||2002 AN187|| align=right|15,5|| align=right|2,477|| align=right|0,229|| align=right|10,92|| align=right|3,897||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89817)||2002 AB189|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,234|| align=right|8,05|| align=right|4,052||MBA||10. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89818)||2002 AX203|| align=right|15,9|| align=right|2,569|| align=right|0,028|| align=right|10,65|| align=right|4,116||MBA||2. januar 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89819)||2002 BN1|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,227|| align=right|12,20|| align=right|4,164||MBA||19. januar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89820)||2002 BX2|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,146|| align=right|14,44|| align=right|4,074||MBA||18. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89821)||2002 BM3|| align=right|14,6|| align=right|3,041|| align=right|0,076|| align=right|10,13|| align=right|5,302||MBA||20. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89822)||2002 BW3|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,184|| align=right|8,79|| align=right|3,778||MBA||18. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89823)||2002 BE9|| align=right|14,4|| align=right|2,991|| align=right|0,020|| align=right|3,20|| align=right|5,171||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89824)||2002 BP11|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,182|| align=right|3,38|| align=right|3,350||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89825)||2002 BA15|| align=right|13,8|| align=right|3,105|| align=right|0,280|| align=right|18,01|| align=right|5,469||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89826)||2002 BH15|| align=right|15,1|| align=right|2,912|| align=right|0,012|| align=right|1,08|| align=right|4,969||MBA||19. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89827)||2002 BE22|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,256|| align=right|7,84|| align=right|3,698||MBA||21. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89828)||2002 BY28|| align=right|13,4|| align=right|3,121|| align=right|0,122|| align=right|28,12|| align=right|5,512||MBA||19. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89829)||2002 BQ29|| align=right|11,9|| align=right|5,201|| align=right|0,053|| align=right|14,36|| align=right|11,86||JUT||20. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89830)||2002 CE|| align=right|14,7|| align=right|2,078|| align=right|0,508|| align=right|43,74|| align=right|2,996||AMR PHA||1. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89831)||2002 CW4|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,173|| align=right|23,94|| align=right|5,552||MBA||5. februar 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(89832)||2002 CQ5|| align=right|17,0|| align=right|2,375|| align=right|0,229|| align=right|1,73|| align=right|3,659||MBA||4. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89833)||2002 CE8|| align=right|14,9|| align=right|3,106|| align=right|0,056|| align=right|13,05|| align=right|5,473||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89834)||2002 CB10|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,247|| align=right|24,63|| align=right|3,490||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89835)||2002 CM12|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,249|| align=right|3,58|| align=right|4,143||MBA||7. februar 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(89836)||2002 CM15|| align=right|13,3|| align=right|5,236|| align=right|0,018|| align=right|2,38|| align=right|11,98||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89837)||2002 CZ23|| align=right|16,1|| align=right|2,542|| align=right|0,170|| align=right|8,72|| align=right|4,053||MBA||6. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89838)||2002 CJ31|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,093|| align=right|15,70|| align=right|5,497||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89839)||2002 CE32|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,062|| align=right|9,44|| align=right|5,309||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89840)||2002 CV37|| align=right|15,2|| align=right|2,894|| align=right|0,065|| align=right|3,11|| align=right|4,924||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89841)||2002 CM41|| align=right|12,7|| align=right|5,224|| align=right|0,047|| align=right|14,38|| align=right|11,94||JUT||7. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89842)||2002 CZ48|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,097|| align=right|4,12|| align=right|5,434||MBA||3. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89843)||2002 CT58|| align=right|15,4|| align=right|3,012|| align=right|0,057|| align=right|10,26|| align=right|5,226||MBA||13. februar 2002||Farpoint||Gary Hug
|-
|(89844)||2002 CP64|| align=right|12,8|| align=right|5,175|| align=right|0,091|| align=right|19,03|| align=right|11,78||JUT||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89845)||2002 CQ64|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,076|| align=right|18,03|| align=right|5,450||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89846)||2002 CK69|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,201|| align=right|1,93|| align=right|3,678||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89847)||2002 CN72|| align=right|15,4|| align=right|2,865|| align=right|0,082|| align=right|13,36|| align=right|4,848||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89848)||2002 CK73|| align=right|15,7|| align=right|2,882|| align=right|0,085|| align=right|1,51|| align=right|4,893||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89849)||2002 CF76|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,045|| align=right|1,80|| align=right|4,645||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89850)||2002 CD77|| align=right|14,8|| align=right|3,135|| align=right|0,061|| align=right|14,14|| align=right|5,551||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89851)||2002 CE80|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,113|| align=right|8,05|| align=right|4,659||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89852)||2002 CY82|| align=right|13,1|| align=right|5,194|| align=right|0,055|| align=right|4,16|| align=right|11,84||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89853)||2002 CJ84|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,045|| align=right|10,00|| align=right|4,508||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89854)||2002 CC89|| align=right|15,3|| align=right|2,900|| align=right|0,092|| align=right|6,93|| align=right|4,937||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89855)||2002 CZ92|| align=right|14,8|| align=right|2,998|| align=right|0,080|| align=right|11,50|| align=right|5,189||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89856)||2002 CE93|| align=right|15,4|| align=right|2,953|| align=right|0,119|| align=right|1,21|| align=right|5,073||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89857)||2002 CL95|| align=right|14,9|| align=right|3,215|| align=right|0,044|| align=right|4,66|| align=right|5,763||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89858)||2002 CK96|| align=right|12,3|| align=right|5,203|| align=right|0,044|| align=right|10,57|| align=right|11,87||JUT||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89859)||2002 CS117|| align=right|14,1|| align=right|3,064|| align=right|0,112|| align=right|11,62|| align=right|5,362||MBA||12. februar 2002||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(89860)||2002 CL120|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,211|| align=right|4,65|| align=right|3,796||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89861)||2002 CF124|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,270|| align=right|6,06|| align=right|4,072||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89862)||2002 CM125|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,072|| align=right|1,68|| align=right|5,680||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89863)||2002 CV126|| align=right|15,3|| align=right|3,100|| align=right|0,018|| align=right|10,50|| align=right|5,459||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89864)||2002 CH128|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,049|| align=right|2,91|| align=right|5,313||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89865)||2002 CP129|| align=right|15,5|| align=right|2,844|| align=right|0,074|| align=right|1,01|| align=right|4,795||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89866)||2002 CW130|| align=right|15,2|| align=right|3,005|| align=right|0,026|| align=right|8,16|| align=right|5,208||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89867)||2002 CP139|| align=right|15,8|| align=right|2,538|| align=right|0,237|| align=right|5,36|| align=right|4,042||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89868)||2002 CO141|| align=right|13,9|| align=right|3,206|| align=right|0,075|| align=right|6,93|| align=right|5,740||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89869)||2002 CB142|| align=right|13,2|| align=right|3,161|| align=right|0,146|| align=right|14,54|| align=right|5,620||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89870)||2002 CS142|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,207|| align=right|5,19|| align=right|3,536||MBA||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89871)||2002 CU143|| align=right|12,9|| align=right|5,179|| align=right|0,037|| align=right|10,75|| align=right|11,79||JUT||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89872)||2002 CZ144|| align=right|12,0|| align=right|5,246|| align=right|0,044|| align=right|3,59|| align=right|12,02||JUT||9. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89873)||2002 CT158|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,177|| align=right|13,52|| align=right|4,440||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89874)||2002 CL160|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,155|| align=right|7,06|| align=right|3,817||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89875)||2002 CP173|| align=right|14,7|| align=right|3,055|| align=right|0,109|| align=right|10,11|| align=right|5,340||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89876)||2002 CF182|| align=right|15,0|| align=right|2,986|| align=right|0,098|| align=right|2,87|| align=right|5,160||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89877)||2002 CD199|| align=right|15,9|| align=right|2,871|| align=right|0,087|| align=right|3,08|| align=right|4,864||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89878)||2002 CL207|| align=right|13,5|| align=right|5,130|| align=right|0,049|| align=right|1,75|| align=right|11,62||JUT||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89879)||2002 CH211|| align=right|15,8|| align=right|2,905|| align=right|0,094|| align=right|3,04|| align=right|4,950||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89880)||2002 CZ216|| align=right|15,6|| align=right|2,898|| align=right|0,059|| align=right|3,22|| align=right|4,932||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89881)||2002 CG219|| align=right|15,2|| align=right|2,866|| align=right|0,140|| align=right|10,56|| align=right|4,852||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89882)||2002 CS221|| align=right|14,5|| align=right|2,628|| align=right|0,180|| align=right|13,09|| align=right|4,260||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89883)||2002 CS223|| align=right|16,0|| align=right|2,955|| align=right|0,047|| align=right|2,91|| align=right|5,079||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89884)||2002 CS226|| align=right|15,4|| align=right|3,146|| align=right|0,227|| align=right|11,48|| align=right|5,579||MBA||5. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89885)||2002 CP228|| align=right|14,6|| align=right|3,401|| align=right|0,112|| align=right|8,66|| align=right|6,271||MBA||6. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89886)||2002 CT230|| align=right|13,0|| align=right|5,236|| align=right|0,064|| align=right|10,45|| align=right|11,98||JUT||14. februar 2002||Cerro Tololo||Deep Lens Survey
|-
|(89887)||2002 CD238|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,242|| align=right|6,54|| align=right|4,652||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89888)||2002 CW239|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,183|| align=right|13,20|| align=right|4,218||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89889)||2002 CD245|| align=right|14,6|| align=right|3,140|| align=right|0,040|| align=right|15,64|| align=right|5,562||MBA||13. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89890)||2002 CX248|| align=right|15,2|| align=right|2,879|| align=right|0,065|| align=right|12,96|| align=right|4,885||MBA||15. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89891)||2002 CQ256|| align=right|15,3|| align=right|3,053|| align=right|0,079|| align=right|10,00|| align=right|5,333||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89892)||2002 CE257|| align=right|14,8|| align=right|3,163|| align=right|0,137|| align=right|1,31|| align=right|5,624||MBA||5. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89893)||2002 CX265|| align=right|17,2|| align=right|2,412|| align=right|0,162|| align=right|2,41|| align=right|3,746||MBA||7. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89894)||2002 CO272|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,300|| align=right|13,58|| align=right|4,183||MBA||8. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89895)||2002 CY274|| align=right|14,6|| align=right|3,094|| align=right|0,093|| align=right|16,38|| align=right|5,441||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89896)||2002 CG275|| align=right|14,2|| align=right|2,634|| align=right|0,097|| align=right|15,09|| align=right|4,274||MBA||9. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89897)||2002 CC279|| align=right|15,4|| align=right|2,795|| align=right|0,121|| align=right|6,62|| align=right|4,671||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89898)||2002 CY279|| align=right|13,8|| align=right|5,185|| align=right|0,032|| align=right|0,47|| align=right|11,81||JUT||7. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89899)||2002 CT291|| align=right|14,9|| align=right|3,148|| align=right|0,155|| align=right|3,37|| align=right|5,584||MBA||11. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89900)||2002 CJ293|| align=right|14,4|| align=right|3,182|| align=right|0,220|| align=right|11,02|| align=right|5,675||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89901)||2002 CD299|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,205|| align=right|15,34|| align=right|5,664||MBA||12. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89902)||2002 CA306|| align=right|14,5|| align=right|3,239|| align=right|0,079|| align=right|6,44|| align=right|5,828||MBA||4. februar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|89903 Post||2002 DL3|| align=right|14,5|| align=right|3,967|| align=right|0,129|| align=right|5,63|| align=right|7,900||HLD||20. februar 2002||Desert Moon||B. L. Stevens
|-
|(89904)||2002 DO5|| align=right|14,5|| align=right|3,054|| align=right|0,070|| align=right|8,26|| align=right|5,335||MBA||16. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89905)||2002 DN7|| align=right|15,3|| align=right|2,642|| align=right|0,193|| align=right|13,87|| align=right|4,294||MBA||19. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89906)||2002 DQ7|| align=right|14,1|| align=right|3,129|| align=right|0,088|| align=right|15,63|| align=right|5,535||MBA||19. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89907)||2002 DT7|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,154|| align=right|14,87|| align=right|4,092||MBA||19. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89908)||2002 DK17|| align=right|14,5|| align=right|3,226|| align=right|0,281|| align=right|2,35|| align=right|5,794||MBA||20. februar 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89909)||2002 ET2|| align=right|15,9|| align=right|3,133|| align=right|0,084|| align=right|1,58|| align=right|5,544||MBA||8. marec 2002||Kleť||Klet
|-
|(89910)||2002 ED5|| align=right|15,5|| align=right|2,759|| align=right|0,229|| align=right|2,07|| align=right|4,582||MBA||10. marec 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89911)||2002 ER8|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,137|| align=right|10,57|| align=right|5,362||MBA||9. marec 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(89912)||2002 EY13|| align=right|14,5|| align=right|3,252|| align=right|0,056|| align=right|4,93|| align=right|5,864||MBA||5. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89913)||2002 EC24|| align=right|13,6|| align=right|5,249|| align=right|0,084|| align=right|1,63|| align=right|12,03||JUT||5. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89914)||2002 EQ25|| align=right|15,8|| align=right|3,043|| align=right|0,210|| align=right|0,90|| align=right|5,308||MBA||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89915)||2002 ED32|| align=right|15,7|| align=right|2,715|| align=right|0,149|| align=right|3,28|| align=right|4,474||MBA||9. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89916)||2002 EN32|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,141|| align=right|7,51|| align=right|3,600||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89917)||2002 ET32|| align=right|14,9|| align=right|3,115|| align=right|0,070|| align=right|13,00|| align=right|5,498||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89918)||2002 ER33|| align=right|12,7|| align=right|5,112|| align=right|0,032|| align=right|7,64|| align=right|11,56||JUT||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89919)||2002 EF35|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,098|| align=right|10,66|| align=right|5,155||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89920)||2002 EN41|| align=right|15,2|| align=right|2,797|| align=right|0,110|| align=right|2,78|| align=right|4,676||MBA||12. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89921)||2002 EH45|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,262|| align=right|4,48|| align=right|4,186||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89922)||2002 EV45|| align=right|13,5|| align=right|5,136|| align=right|0,048|| align=right|3,18|| align=right|11,64||JUT||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89923)||2002 EN47|| align=right|15,0|| align=right|2,831|| align=right|0,077|| align=right|1,30|| align=right|4,763||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89924)||2002 ED51|| align=right|13,1|| align=right|5,278|| align=right|0,030|| align=right|1,23|| align=right|12,13||JUT||12. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89925)||2002 EY52|| align=right|14,4|| align=right|3,179|| align=right|0,161|| align=right|12,73|| align=right|5,668||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89926)||2002 EH53|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,277|| align=right|10,38|| align=right|4,529||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89927)||2002 EP61|| align=right|13,8|| align=right|5,281|| align=right|0,035|| align=right|2,18|| align=right|12,14||JUT||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89928)||2002 EB70|| align=right|13,6|| align=right|3,943|| align=right|0,127|| align=right|3,60|| align=right|7,828||HLD||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89929)||2002 EO75|| align=right|14,0|| align=right|2,978|| align=right|0,125|| align=right|9,70|| align=right|5,139||MBA||14. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89930)||2002 EN80|| align=right|15,1|| align=right|3,044|| align=right|0,115|| align=right|11,04|| align=right|5,309||MBA||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89931)||2002 EF84|| align=right|14,6|| align=right|3,201|| align=right|0,156|| align=right|13,74|| align=right|5,727||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89932)||2002 EV85|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,198|| align=right|12,24|| align=right|4,396||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89933)||2002 EA89|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,075|| align=right|11,97|| align=right|5,649||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89934)||2002 EH95|| align=right|12,4|| align=right|5,183|| align=right|0,078|| align=right|7,86|| align=right|11,80||JUT||14. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89935)||2002 EL138|| align=right|13,1|| align=right|5,217|| align=right|0,066|| align=right|3,18|| align=right|11,92||JUT||12. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89936)||2002 EK152|| align=right|14,1|| align=right|2,982|| align=right|0,056|| align=right|9,55|| align=right|5,149||MBA||15. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89937)||2002 FP1|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,063|| align=right|23,14|| align=right|5,746||MBA||19. marec 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(89938)||2002 FR4|| align=right|12,5|| align=right|5,207|| align=right|0,076|| align=right|31,99|| align=right|11,88||JUT||19. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89939)||2002 FV7|| align=right|14,2|| align=right|3,246|| align=right|0,077|| align=right|19,51|| align=right|5,847||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89940)||2002 FG8|| align=right|12,0|| align=right|5,221|| align=right|0,083|| align=right|25,29|| align=right|11,93||JUT||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89941)||2002 FZ20|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,039|| align=right|21,88|| align=right|5,506||MBA||19. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89942)||2002 FA23|| align=right|14,4|| align=right|3,185|| align=right|0,252|| align=right|17,54|| align=right|5,683||MBA||17. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89943)||2002 FG29|| align=right|16,5|| align=right|2,128|| align=right|0,110|| align=right|5,90|| align=right|3,103||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89944)||2002 FD32|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,027|| align=right|5,78|| align=right|4,631||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89945)||2002 GZ33|| align=right|14,4|| align=right|3,107|| align=right|0,076|| align=right|11,31|| align=right|5,477||MBA||1. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89946)||2002 GP39|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,273|| align=right|13,55|| align=right|4,375||MBA||4. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(89947)||2002 GQ48|| align=right|13,8|| align=right|3,372|| align=right|0,059|| align=right|9,77|| align=right|6,190||MBA||4. april 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89948)||2002 GJ57|| align=right|13,2|| align=right|3,141|| align=right|0,085|| align=right|9,67|| align=right|5,566||MBA||8. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89949)||2002 GS118|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,125|| align=right|5,55|| align=right|4,517||MBA||12. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89950)||2002 GJ133|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,130|| align=right|10,58|| align=right|5,259||MBA||12. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89951)||2002 GU154|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,094|| align=right|10,74|| align=right|5,140||MBA||13. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89952)||2002 JB20|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,123|| align=right|22,84|| align=right|5,529||MBA||6. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89953)||2002 JZ91|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,063|| align=right|2,31|| align=right|4,145||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89954)||2002 JY98|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,097|| align=right|15,40|| align=right|4,182||MBA||13. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89955)||2002 JA119|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,214|| align=right|14,35|| align=right|4,504||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|89956 Leibacher||2002 LJ5|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,194|| align=right|19,35|| align=right|5,627||MBA||6. junij 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(89957)||2002 LQ41|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,302|| align=right|14,88|| align=right|4,164||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89958)||2002 LY45|| align=right|16,9|| align=right|1,642|| align=right|0,887|| align=right|10,00|| align=right|2,104||APL PHA||14. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89959)||2002 NT7|| align=right|16,5|| align=right|1,736|| align=right|0,530|| align=right|42,32|| align=right|2,286||APL PHA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89960)||2002 ND35|| align=right|14,3|| align=right|3,182|| align=right|0,042|| align=right|9,49|| align=right|5,676||MBA||9. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89961)||2002 PC72|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,112|| align=right|13,24|| align=right|5,494||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89962)||2002 PL128|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,092|| align=right|7,50|| align=right|4,401||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89963)||2002 QH6|| align=right|16,0|| align=right|1,935|| align=right|0,106|| align=right|20,99|| align=right|2,691||MBA||18. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89964)||2002 QZ24|| align=right|15,3|| align=right|1,916|| align=right|0,020|| align=right|19,80|| align=right|2,653||MBA||28. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89965)||2002 RX7|| align=right|14,7|| align=right|2,862|| align=right|0,027|| align=right|3,10|| align=right|4,842||MBA||3. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89966)||2002 RX24|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,234|| align=right|6,18|| align=right|4,186||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89967)||2002 RD65|| align=right|14,0|| align=right|3,161|| align=right|0,225|| align=right|13,27|| align=right|5,620||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89968)||2002 RY81|| align=right|16,8|| align=right|2,241|| align=right|0,166|| align=right|1,62|| align=right|3,353||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89969)||2002 RW87|| align=right|17,3|| align=right|2,360|| align=right|0,220|| align=right|1,93|| align=right|3,624||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89970)||2002 RQ90|| align=right|17,0|| align=right|2,585|| align=right|0,246|| align=right|4,09|| align=right|4,156||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89971)||2002 RX105|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,212|| align=right|2,90|| align=right|4,212||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89972)||2002 RB108|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,242|| align=right|8,20|| align=right|4,050||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89973)||2002 RR117|| align=right|16,4|| align=right|2,213|| align=right|0,144|| align=right|5,43|| align=right|3,292||MBA||8. september 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(89974)||2002 RA150|| align=right|16,1|| align=right|2,549|| align=right|0,075|| align=right|8,48|| align=right|4,068||MBA||11. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89975)||2002 RH191|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,227|| align=right|23,50|| align=right|3,488||MBA||12. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89976)||2002 SQ21|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,087|| align=right|2,86|| align=right|5,308||MBA||26. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89977)||2002 TX3|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,210|| align=right|1,81|| align=right|3,665||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89978)||2002 TA27|| align=right|15,4|| align=right|2,907|| align=right|0,072|| align=right|0,94|| align=right|4,956||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89979)||2002 TP27|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,245|| align=right|24,54|| align=right|3,550||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89980)||2002 TV27|| align=right|15,1|| align=right|3,094|| align=right|0,148|| align=right|0,89|| align=right|5,440||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89981)||2002 TL30|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,148|| align=right|11,69|| align=right|4,309||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89982)||2002 TU35|| align=right|16,7|| align=right|2,432|| align=right|0,177|| align=right|2,30|| align=right|3,793||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89983)||2002 TE36|| align=right|15,0|| align=right|2,981|| align=right|0,110|| align=right|3,55|| align=right|5,145||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89984)||2002 TR38|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,065|| align=right|6,84|| align=right|3,520||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89985)||2002 TT41|| align=right|15,2|| align=right|2,843|| align=right|0,080|| align=right|2,99|| align=right|4,794||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89986)||2002 TV45|| align=right|15,6|| align=right|2,228|| align=right|0,046|| align=right|7,28|| align=right|3,325||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89987)||2002 TX48|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,122|| align=right|9,03|| align=right|4,257||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89988)||2002 TJ49|| align=right|15,8|| align=right|2,915|| align=right|0,072|| align=right|1,03|| align=right|4,976||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89989)||2002 TV49|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,214|| align=right|2,95|| align=right|4,211||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89990)||2002 TP54|| align=right|16,4|| align=right|2,517|| align=right|0,115|| align=right|3,05|| align=right|3,994||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89991)||2002 TC56|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,051|| align=right|6,59|| align=right|3,803||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89992)||2002 TS66|| align=right|15,7|| align=right|1,940|| align=right|0,042|| align=right|22,15|| align=right|2,701||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89993)||2002 TV66|| align=right|16,0|| align=right|1,939|| align=right|0,061|| align=right|20,32|| align=right|2,700||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89994)||2002 TK68|| align=right|15,5|| align=right|2,311|| align=right|0,238|| align=right|24,31|| align=right|3,512||MBA||8. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89995)||2002 TL72|| align=right|15,1|| align=right|3,030|| align=right|0,067|| align=right|9,32|| align=right|5,274||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(89996)||2002 TK79|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,089|| align=right|7,44|| align=right|3,681||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89997)||2002 TO79|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,259|| align=right|6,81|| align=right|3,442||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89998)||2002 TN83|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,220|| align=right|6,53|| align=right|4,332||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(89999)||2002 TU89|| align=right|14,6|| align=right|3,196|| align=right|0,129|| align=right|4,15|| align=right|5,713||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(90000)||2002 TK102|| align=right|15,1|| align=right|2,537|| align=right|0,089|| align=right|12,68|| align=right|4,040||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov